Los Prealpes o Piedemonte alpino (alemán, Voralpen/Alpenvorland; italiano, Prealpi; francés, Préalpes) puede referirse, en líneas generales, a cualquier área de piedemonte en los Alpes de Europa. A lo que se encuentra dentro de estas estribaciones de los Alpes se le llama prealpino.

También puede referirse específicamente a:
 Los Prealpes franceses, un grupo de sierras de Francia
 Voralpen (Préalpes), una región geográfica entre la meseta suiza y los Alpes
 El Piedemonte alpino suabo-bávaro (Schwäbisch-Bayerische Voralpen), en la parte sur de Alemania
 El Piedemonte alpino de Salzburgo-Alta Austria (Salzburgerkammergutberge) en Austria, como una parte del Salzkammergut
 El Piedemonte alpino austriaco (Österreichische Voralpen, Wienerwald) que lleva a las puertas de Viena
 El Piedemonte oriental (Östliches Randgebirge, Pohorje) la línea fronteriza de los Alpes con la Llanura Panónica en Austria y Eslovenia
 El Piedemonte alpino meridional (Predalpe v Sloveniji, Prealpi Italiane) de Eslovenia e Italia. Los Prealpes italianos tradicionalmente se dividen en:
 Prealpi Luganesi o Varesine
 Prealpi Orobiche o Bergamasche
 Prealpi Bresciane o Gardesane
 Prealpi Venete o Vicentine

Véase también 
 La Zona de operaciones de los Prealpes (en alemán, Operationszone Alpenvorland u OZAV), un territorio en Italia ocupado por la Alemania nazi en la SGM. Comprendía las provincias de Bolzano, Trento y Belluno, que fueron anexionadas al Tercer Reich.

Referencias 
 

Divisiones orográficas de los Alpes